Tinerhodon (Тинерходон — „тингхирски зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из кладуса Pan-Carnivora, који је у периоду од касног палеоцена до раног еоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Раније је овај род сисара био уврштаван унутар изумрли редова Cimolesta и Hyaenodonta, но у каснијим истраживањима је овај род препознат као близак сродник реда Hyaenodonta и као најближи сродник изумрлог рода Altacreodus.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Tinerhodon.

Временска распрострањенст рода Tinerhodon унутар кладуса Pan-Carnivora

Види још 
 Класификација сисара
 Pan-Carnivora
 Hyaenodonta
 Creodonta

Референце 

†
Изумрли сисари Африке